István Katona ist der Name folgender Personen:

* István Katona (Jesuit) (1732–1811), ungarischer Jesuit und Historiker
 István Katona (Bischof) (* 1928), ungarischer römisch-katholischer Geistlicher und emeritierter Weihbischof in Eger
 István Katona (Neurobiologe), ungarischer Neurobiologe 
 István Geleji Katona (1589–1649), reformierter Geistlicher